Azzola ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Azzola (1937–2007),  deutscher Jurist
 Friedrich Karl Azzola (1931–2014), deutscher Chemiker und Historiker
 Leonardo Azzola (* 1959), deutscher Eiskunstläufer
 Marcel Azzola (1927–2019), französischer Akkordeonist
 Michela Azzola (* 1991), italienische Skirennläuferin
 Michele Azzola (* 1954), italienischer Ringer